Амбене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на захід від Парижа, 75 км на південь від Руана, 37 км на південний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 550,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Амбене на сайті французького Національного інституту географії
 Амбене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амбене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер